

Persone 
Barbie Blank (1987) – wrestler statunitense
Boris Blank (1952) – musicista svizzero
Jan Pieter Blank – DJ tedesco 
Johann Blank (1904-1983) – pallanuotista tedesco

Altro 
 Blank – gruppo musicale italiano di musica futurepop
 Blank – serie televisiva norvegese del 2018

Altri progetti